Miejscowości na Jamajce:
 Southfield – miejscowość w regionie Saint Elizabeth

Miejscowości w USA:
 Southfield – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
Gminy w USA:
 Southfield (ang. Southfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland